Leonardo ist die italienische Form des aus dem lateinischen „leo“ und dem deutschen „-hard“ zusammengesetzten Vornamens „Leonhard“ und bezeichnet:

 Leonardo (Vorname), einen männlichen Vornamen – siehe hier auch für Namensträger
 Leonardo da Vinci
 Leonardo (Musical), ein Musical über Leonardo da Vinci
 (3000) Leonardo, nach Leonardo da Vinci benannter Asteroid
 Leonardo-Gletscher, nach Leonardo da Vinci Gletscher im Grahamland, Antarktika
 den Spitznamen des brasilianischen Fußballspielers und -trainers Leonardo Nascimento de Araújo
 Leonardo (EU), ein EU-Programm zur Förderung der beruflichen Aus- und Weiterbildung
 Leonardo (Schiff), ein Forschungsschiff der NATO
 Leonardo S.p.A. (ehemals Finmeccanica), ein italienischer Luft- und Raumfahrt- sowie Rüstungskonzern
 Leonardo (Comic), eine franko-belgische Comic-Reihe
 ein früher im Bereich der Druckproduktion verbreitetes, proprietäres Protokoll zur Datenübertragung über ISDN
 Leonardo (Glas), eine deutsche Marke für Glas und Geschenkartikel
 eines der drei Vielzweck-Logistikmodule der NASA, siehe Multi-Purpose Logistics Module
 Leonardo (Zeitschrift), eine historische italienische Literatur-Zeitschrift
 Leonardo (Kunstzeitschrift), Zeitschrift für Kunst (MIT Press)
 Leonardo (Fernsehserie), eine Fernsehsendung des CBBC
 Leonardo – Wissenschaft und mehr, eine Radiosendung des WDR
 Leonardo (Sänger), Künstlername des brasilianischen Sängers Emival Eterno Costa
 Leonardo Hotels, europäische Hotelkette
 Leonardo European Corporate Learning Award, eine Auszeichnung für europäische Bildungsprojekte

Leonardo ist der Familienname folgender Personen:
 Ann Itto Leonardo, Politikerin im Südsudan
 Felice Leonardo (1915–2015), italienischer Geistlicher, Bischof
 Raffaello Leonardo (* 1973), italienischer Ruderer

Siehe auch:
 San Leonardo